De Betfred World Matchplay 2022 was de 29ste editie van de World Matchplay. Het toernooi wordt georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 16 tot en met 24 juli 2022 in de Winter Gardens, Blackpool. Regerend kampioen was Peter Wright. Hij wist zijn titel echter niet te verdedigen. Michael van Gerwen versloeg in de finale Gerwyn Price met 18–14 en pakte daarmee zijn derde World Matchplay-titel.

Prijzengeld 
Het prijzengeld werd met £ 100.000 opgetrokken tot een totaal van £ 800.000.

Kwalificatie
De spelers uit de top 16 van de PDC Order of Merit op 11 juli 2022 werden geplaatst. De overige 16 plaatsen gingen naar niet-gekwalificeerde spelers uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren ongeplaatst.

Schema
Er moet gewonnen worden met twee legs verschil. Indien in de verlenging na vijf extra legs nog een gelijke stand wordt bereikt, zal de zesde extra leg de beslissing brengen.

2022
Darts in 2022